Это неполный список аятолл по странам, включащий как умерших, так и ныне живущих аятолл.

Афганистан

Умершие 
 Великий аятолла Мохаммад Шир Кандагари.
 Великий аятолла Али Наджафи Ходжатолеслам
 Великий аятолла Мохаммад Асеф Мохсени
 Аятолла Сайед Абдул Азим Мохсени
 Аятолла Сайед Сарвар Ваез
 Аятолла Сайед Мохаммад Акбар Мохсени
 Аятолла Сайед Мохаммад Анвар Адел
 Великий аятолла Муртаза Курбан-Али Кабули

Живущие 
 Аятолла Мохсен Ходжат
 Аятолла Касем Вали Аср

Бахрейн

Умершие 
 Аятолла Аббас Альмохри
 Аятолла Майтам Аль-Бахрани
 Аятолла Салих Аль-Карзакани
 Аятолла Абдулла аль-Самахиджи
 Аятолла Шейх Ахмад
 Аятолла Юсуф аль-Бахрани

Живущие 
 Аятолла Сайед Абдулла Альгурафи
 Аятолла шейх Эсса Касим
 Аятолла шейх Мохаммад Санад
 Аятолла Хусейн аль-Наджати

Индия

Умершие 
 Аятолла Сайед Сайем Раза
 Аятолла Сайед Али Дилдар
 Аятолла шейх Али Хазин Лахиджи
 Аятолла Сайед Хасан Риза Хусейни
 Аятолла Сайед Ака Хасан Накви
 Аятолла Сайед Мир Хусейн Хамид
 Аятолла Сайед Али Джавад Хусейни
 Аятолла Сайед Али Имдад
 Аятолла Сайед Гулам Хаснайн Мусави
 Аятолла Сайед Мохаммад Саджад Хусейни
 Аятолла Сайед Музаффар Хусейн Хусейни
 Аятолла Сайед Хасан Наджмул
 Аятолла Махди Пия
 Аятолла Сайед Али Наки Накви
 Аятолла Хусейн Саадат Хан
 Аятолла муфтий Саид Мухаммад Кули-хана
 Аятолла Сайед Мохсин Наваб Ризви
 Аятолла Сайед Мохаммед Дауд Хусейни
 Аятолла Сайед Юсуф Кашмири

Живущие 
 Аятолла Сайед Акил-уль-Гарави
 Аятолла Сайед Мохаммад Шах Мусави

Иран

Умершие 
 Великий аятолла Абу аль-Хасан аль-Эсфахани
 Великий аятолла Сафи Лотфоллах Гольпайгани
 Великий аятолла Мохаммад Алави Горгани
 Великий аятолла Садик Рохани
 Великий аятолла Хомейни, Рухолла Мусави
 Великий аятолла Юсеф Саанеи
 Аятолла Мухаммад Таки Бахджат Фумени
 Аятолла Ибрагим Амини
 Аятолла Сейед Хосейн Боруджерди
 Аятолла Мохаммад-Реза Гольпайгани
 Аятолла Абдулла Мусави Ширази
 Аятолла Мохаммад-Казем Хорасани
 Аятолла Мохаммад Фазель Ланкарани
 Аятолла Муса Садр
 Аятолла Мухаммад Казим Шариатмадари
 Аятолла Мухаммед Хусейн Табатабаеи
 Аятолла Джавад Тебризи
 Аятолла Абдул-Карим Хаери Язди
 Аятолла Хосейн-Али Монтазери
 Аятолла Алламех Маджлеси
 Аятолла Аболь-Касем Кашани
 Аятолла Муртаза Мутаххари
 Аятолла Алламех Табатабаеи
 Аятолла Мохаммад Бехешти
 Аятолла Садег Хальхари
 Аятолла Мохаммад Таги-Джафари
 Аятолла Мохаммад Ваез Абаи-Хорасани
 Аятолла Аль-Хурр аль-Амили
 Аятолла Али Араки
 Аятолла Рахим Арбаб
 Аятолла Мохаммад Бакер Бакери
 Аятолла Мехди Хаери Язди
 Аятолла Хашем Амоли
 Аятолла Рухолла Хатами
 Аятолла Али Мешкини
 Аятолла Мухаммад-Таги Месбах-Йезди
 Аятолла Мохаммад Мофаттех
 Аятолла Мохаммед Казем Язди
 Аятолла Садр аль-Дин ибн Салех
 Аятолла Исмаил ас-Садр
 Аятолла Али Сафи Гольпайгани
 Аятолла Абдул-Хусейн Дастгаиб
 Аятолла Махмуд Талегани
 Аятолла Мохаммад-Реза Тавассоли
 Аятолла Реза Занджани
 Аятолла Мохаммад Мофти-оль-шиа Мусави
 Аятолла Аббас Хосейни Кашани
 Аятолла Мохаммад Хасан Ахмади Факих
 Аятолла Абул Фазл Бурке Куми
 Аятолла Фоси ог Мортен
 Аятолла Мохсен Кучебаги Тебризи
 Аятолла Мохаммад Садеги Техрани
 Аятолла Сейед Ахмад Хадж Хонсари
 Аятолла Аббас-Али Амид Занджани
 Аятолла Али Акбар Хашеми Рафсанджани

Живущие 
 Великий аятолла Насер Макарем Ширази
 Великий аятолла Абдулла Джавади-Амоли
 Великий аятолла Хосейн Вахид Хорасани
 Великий аятолла Хосейн Мазахери
 Великий аятолла Хоссейн Нури Хамедани
 Великий аятолла Казем Хаери
 Великий аятолла Мослем Малакути
 Великий аятолла Джавад Гарави Алиари
 Великий аятолла Абдул-Карим Мусави Ардебили
 Великий аятолла Али Асгар Рахими Азад
 Великий аятолла Мохаммад Али Дастгейб Ширази
 Великий аятолла Ядоллах Дусдузани
 Великий аятолла Мухаммад-Ибрахим Джаннати
 Великий аятолла Халил Мобашер Кашани
 Великий аятолла Муртаза Садуги Мазандарани
 Великий аятолла Мохаммад Реза Некунам
 Великий аятолла Мохаммад Али Герами Куми
 Великий аятолла Мохаммад Али Исмаилпур Гомшеи
 Великий аятолла Мохаммад Шахруди
 Великий аятолла Садик Ширази
 Великий аятолла Мохаммад Рахмати Сирджани
 Великий аятолла Джафар Собхани
 Великий аятолла Юсеф Мадани Тебризи
 Великий аятолла Моджтаба Техрани
 Великий аятолла Асадулла Баят-Занджани
 Великий аятолла Мохаммад Эзодин Хоссейни Занджани
 Великий аятолла Муса Шубаири Занджани
 Великий аятолла Мохаммад Али Мусави Джазаери
 Великий аятолла Мохаммад Хади Газанфари Хансари
 Великий аятолла Мохаммад Бакер Ширази
 Великий аятолла Таги Табатабаеи Куми
 Великий аятолла Аббас Модареси Язди
 Великий аятолла Ясубедин Растегар Джуйбари
 Великий аятолла Сейед Али Хаменеи
 Великий аятолла Махмуд Хашеми-Шахруди
 Аятолла Ахмад Хатами
 Аятолла Джалал ад-Дин Тахери
 Аятолла Боруджерди Мантеги
 Аятолла Горбанали Дори-Наджафабади
 Аятолла Ахмад Джаннати
 Аятолла Мохаммад Язди
 Аятолла Хосейн Каземейни Боруджерди
 Аятолла Мохаммад Мохаммади Гилани
 Аятолла Мухаммед Хусейн Аль-Ансари
 Аятолла Мохсен Араки
 Аятолла Мохаммед Эмами-Кашани
 Аятолла Аббас Каби
 Аятолла Мохсен Харази
 Аятолла Мохаммад-Реза Махдави Кани
 Аятолла Ибрагим Мир Хатами
 Аятолла Мохаммад-Реза Модарреси Язди
 Аятолла Муртаза Могтадаи
 Аятолла Мохаммад Мумин
 Аятолла Мохаммад-Таги Халаджи
 Аятолла Мохаммед Мусави Хейниха
 Аятолла Абдольнаби Намази
 Аятолла Реза Остади
 Аятолла Голямреза Резвани
 Аятолла Зохра Сефати
 Аятолла Мохаммад-Али Тасхири
 Аятолла Аббас Ваез-Табаси
 Аятолла Реда Хусейн Ширази
 Аятолла Сабах Хусейни Шобар
 Аятолла Али Милани
 Аятолла Фадель Саффар
 Аятолла Ходжатех
 Аятолла Али ас-Садра
 Аятолла Али Мораведжи
 Аятолла Сейед Казем Нурмофиди
 Аятолла Ахмад Азари-Гоми
 Аятолла Садик Эхзанбакш
 Аятолла Мохаммед Реза Феиз
 Аятолла Алихани
 Аятолла Шахеди
 Аятолла Хасан Абтахи

Ирак

Умершие 
 Великий аятолла Мухаммед Сайед аль-Хаким
 Аятолла Мирза Мухаммед Хасан Хусейни Ширази
 Аятолла Мухсин аль-Хаким
 Аятолла Абу-ль-Касим аль-Хои
 Аятолла Мухаддик аль-Хили
 Аятолла Хайдар аль-Садр
 Аятолла Мохаммед Бакир аль-Хаким
 Аятолла Мухаммад Бакир ас-Садр
 Аятолла Мохаммад Мохаммед Садек аль-Садр
 Аятолла Садр аль-Дин аль-Садр
 Аятолла Муртаза Ширази
 Аятолла Ака Бозорг Техрани
 Аятолла Мохаммад Ибрагим Ансари

Живущие 
 Великий аятолла Али Систани
 Великий аятолла Башир Хусейн Неджефи
 Великий аятолла Мухаммад Таги Модарреси
 Великий аятолла Мохаммад Исхак аль-Файяд
 Великий аятолла Ахмад Хассани Багдади
 Великий аятолла Али Хассани Багдади
 Великий аятолла Муртаза Хоссейни Фаяз
 Великий аятолла Алладин Гораифи
 Великий аятолла Мохаммад Али Хассани Табатабаеи
 Великий аятолла Мохаммад Тахир Хагани
 Великий аятолла Мохаммад Мехди Халеси
 Великий аятолла Фазель Малеки
 Великий аятолла Мохаммад Амин Мамагани
 Великий аятолла Хусейн Исмаил аль-Садр
 Великий аятолла Мохаммад Али Ширази
 Великий аятолла Махмуд Хассани Сорхи
 Великий аятолла Касем Tаи
 Великий аятолла Салех Tаи
 Великий аятолла Шамсудин Ваези
 Великий аятолла Мухаммад Якуби
 Аятолла Хади аль-Модарреси
 Аятолла Муртаза Казвини
 Аятолла Ахмад аль-Хусейни Багдади
 Аятолла Мухаммед Хусейн аль-Ансари
 Аятолла Мухаммед Бахр аль-Уллум

Канада

Живущие 
 Великий аятолла Реза Хосейни Нассаб

Ливан

Умершие 
 Великий аятолла Исмаил ас-Садр
 Великий аятолла Мухаммад Хусейн Фадлалла

Живущие 
 Аятолла Афиф Набулси
 Аятолла Джафар Муртаза Амули

Пакистан

Умершие 
 Аятолла Мухаммед Яр Шах
 Великий аятолла Хусейн Аллама Бахш Ярра
 Аятолла Муфти Джафар Хусейн

Живущие 
 Великий аятолла Мухаммад Хусейн Наджафи
 Аятолла Хафиз Риаз Хусейн Наджафи
 Аятолла Хасан Реза Гадери
 Аятолла Сейед Али Наки Накви Куми
 Аятолла Хусейн Сахават Сандралви (в настоящее время проживающий в США)

Саудовская Аравия

Умершие 
 Аятолла шейх Мухаммед Али аль-Амри
 Аятолла Сайед Абдулла аль-Салех
 Великий аятолла Васим Ахмед Этерази

Великобритания

Живущие 
 Аятолла Хасан Реза Гадери
 Аятолла Сайед Фадил аль-Хуссейни аль-Милани.

Примечания 

аятолл
Списки персоналий по роду деятельности